Frei Heitor Pinto
Heitor Pinto da Luz e Silva